

Storia
 Duellanti: i contendenti in un duello.

Editoria
duellanti, mensile di cinema fondato da Gianni Canova e diretto da Marco Toscano.

Cinema
I duellanti, film del 1977 diretto da Ridley Scott.